Höland ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Höland (1810–1875), deutscher Instrumentenmacher und Politiker
 Ali Höland (1818–1906), deutscher Förster und Politiker
 Armin Höland (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler
 Carl Höland (1821–1881), deutscher Richter und Politiker
 Ernst Höland (1854–1923), deutscher Jurist, Oberbürgermeister von Lemgo